ISO 3166-2:NO este un standard ISO care definește codificările geografice, fiind subsetul  aplicabil Norvegiei al standardului ISO 3166-2. 

Codificarea se referă la cele 19 județe (fylke). Prima parte este codul țării conform ISO 3166-1, NO pentru Norvegia, iar a doua parte este formată din două cifre.

Coduri

Norvegia